

Patronymes 
Peskov (masculin ; ) ou Peskova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Peskov (1967-), diplomate russe, porte-parole du président de la Fédération de Russie ;
 Vassili Peskov (1930-2013), journaliste et écrivain russe ;
 Vitali Peskov (1944-2002), dessinateur russe.

Patronyme russe